Biografies:
 Agar (muller d'Abraham), dona amb qui Abraham amb tingué el seu primer fill Ismael, ancestre dels àrabs
 Agar, nom donat a la tràgica francesa Florència Leònida Charvin (Valença, 1836-Mustafà, Algèria, 1891)
 Herbert Sebastian Agar, escriptor i periodista nord-americà, nascut a New Rochele a Nova York
 Jean Antoine Agar, diplomàtic i polític francès (?-1844)
 John Samuel Agar, gravador anglès (1770-1858)
 Pau Anton Agar, poeta provençal (?- 1551)
 Mehmet Ağar (1951 a Ankara), cap de policia, polític, ministre governamental i líder del Partit Democràtic turc 
 Toponímia:
 Agar, llogaret del municipi de Mazaricos, feligresia de San Julián de Beba (La Corunya)
 Agar, llogaret del municipi de Muxía, feligresia de San Pedro de Couciero (La Corunya)
 Agar (Rewa Kantha), principat de l'Índia
 Agar (Índia), municipi del districte de Shajapur, a Madhya Pradesh, Índia 
 Agar (Tunísia), antiga ciutat de Tunísia a la costa al sud-est d'Adrumetum
 Riu Agar, riu de Bilaspur a l'Índia
 Bioquímica:
 Agar o agar-agar, polisacàrid derivat de diverses espècies de rodòfits
 Agar o agarosa, refinat del polisacàrid emprat per a fer medis de cultiu i gels d'agarosa